Almodovar kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Almodôvar (kommun), Beja, 
 Almodôvar (freguesia), Beja,

Spanien 

 Almodóvar del Campo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar